Корнелис Энгелбрехтсен ( или Cornelis Engebrechtsz., Engelbrechtsz., Enghelbrechtsz., Engelbertsz., род. 1462, Лейден, Нидерланды под властью Испании — 1527, Лейден, Нидерланды) — нидерландский живописец, рисовальщик и художник по стеклу.

Биография 
Жизнь художника неплохо документирована архивными источниками. Карел ван Мандер посвятил ему отдельную биографию, но она содержит не события жизни, а анализ его произведений.

Родился в Лейдене (или в его окрестностях) около 1462 года (по утверждению Карела ван Мандера в 1468 году, а наиболее осторожные исследователи относят дату его рождения между 1460 и 1465 годами). Считался первым крупным художником и одним из первых, использовавших масляные краски, жившим в Лейдене. Первое упоминание о нём как о художнике в архивах относится к 1482 году, когда он продал свою картину монастырю Hieronymusdal (также известному как Lopsen) в местечке Oegstgeest (вблизи Лейдена). Исследователи предполагают, что он был обучен в качестве художника в этом монастыре; вполне возможно, что он проходил обучение в Брюсселе или Антверпене. Среди возможных его учителей называется фламандский художник Colijn de Coter, последователь Рогира ван дер Вейдена

В соответствии с архивными документами он проживал в Лейдене приблизительно с 1497 года до своей смерти. Корнелис Энгелбрехтсен был членом городского ополчения лучников с 1499 до 1506 год и ополчения арбалетчиков с 1515 по 1522 год. Около 1520 года он служил даже в качестве капитана этого ополчения.

Женился на Elysbeth Pietersdr около 1487 года. У них было шесть детей, в том числе трое сыновей, которые стали художниками.

Как наставник предоставлял широкую свободу творческой фантазии своих учеников. Среди них: Артген ван Лейден, Лукас ван Лейден и трое сыновей — Питер (ок. 1490—ок. 1560), Корнелис (или Корнелис Корнеллис Кунст, 1493—1544, работал в Лейдене и Брюгге), Лукас (или Лукас Корнелис де Кок, 1495—1552, работал в Англии в правление короля Генриха VIII), получившие прозвище Кунсты (последние двое из них стали живописцами, Карел ван Мандер даже написал их биографии, но картин их до нашего времени не дошло, старший из сыновей стал художником по стеклу).

Умер между 11 февраля и 26 августа 1527 года (по данным Карела ван Мандера в 1533 году). Последние шесть лет был разбит параличом. После его смерти был предъявлен иск в отношении наследства, из документов явствует, что в собственности у него находилась значительная недвижимость.

Особенности творческого наследия и его судьба 
Писал картины на религиозный сюжет и алтарные композиции. Слабо интересовался итальянскими веяниями, был известен мастерским изображением душевных волнений человека, превосходными портретами персонажей своих многофигурных композиций и тщательностью отделки деталей картины. Для него характерны сложные композиции, вытянутые формы тел, изысканная драпировка, необычные декоративные эффекты. Мастер также был известен строгим морализмом.

Энгелбрехтсен не подписывал свои работы. Карел ван Мандер упоминает три алтарные композиции художника, две из них сохранились полностью, от третьей дошли боковые створки:
 Триптих с «Оплакиванием Христа», около 1508 года, масло и дерево, 124.2 x 121.5 см (центральная панель), 122 x 56.7 см (боковые). Stedelijk Museum de Lakenhal, Лейден, inv. no. S94.
 Триптих с «Распятием Христа», между 1515 и 1518 годами, масло и дерево, 198.5 x 146 см (центральная панель), 182.5 x 66 см (боковые), 15 x 109 cm (пределла). Stedelijk Museum de Lakenhal, Лейден, inv. no. S93.
 Триптих с «Откровением Святого Иоанна», сохранились боковые створки, около 1520 года, масло и дерево, 162.5 x 55.5 см. Stedelijk Museum de Lakenhal, Лейден, inv. nо. S62.
 Также Карел ван Мандер упоминает алтарный складень с «Поклонением волхвов», но сообщает о нём настолько малую информацию, что отождествить с ним какой-либо из сохранившихся алтарей достаточно сложно.
 
Атрибуция художнику анонимных произведений этого времени производится на основе стилистического сходства с данными работами. В последнее время художнику приписывается несколько портретов, среди них портрет Яна ван Эдена (1525 год), раньше считавшийся работой Яна Госсарта. Этот портрет входит в серию из девяти портретов, изображающую членов Иерусалимского братства в Утрехте.

Картины художника сильно пострадали во времена иконоборческого движения, а уцелевшие магистрат Лейдена разместил в ратуше в знак признания заслуг Энгелбрехтсена перед городом.

Внимание специалистов к творчеству художника привлёк Уолтер Гибсон своей докторской диссертацией, защищённой в Гарвардском университете и опубликованной в 1977 году. Jan Piet Filedt Kok делит карьеру художника на два этапа, считая типичным произведением раннего этапа триптих «Оплакивание» 1508 года, предназначенный для монастыря близ Лейдена Marienpoel, типичным произведение второго этапа он считает триптих «Распятие» предназначенный для того же монастыря и созданный, по его мнению, между 1517 и 1520 годами. На первом этапе наряду с влиянием художников Южных Нидерландов ощущается влияние Гертгена тот Синт Янса и художников Харлемсого круга, к нему относятся и небольшие тондо, свидетельствовавшие о увлечении художника живописью по стеклу. К этому второму этапу он относит картины, находящиеся под влиянием стиля Антверпенской школы (использование более тонких слоев краски и выполнения эскизных фонов, для того, чтобы можно было быстрее закончить и продать картины): «Император Константин и Елена» (Мюнхен), «Христос в доме Марии и Марфы», «Христа простившись с матерью» (Амстердам), и «Призвание Святого Матфея» (Берлин)

Картины художника в настоящее время хранятся в крупнейших музеях: в коллекции Rijksmuseum (Амстердам), Художественно-историческом музее в Вене, в Музее Гетти в Лос-Анджелесе, в Старой Пинакотеке в Мюнхене, Музее Метрополитен в Нью-Йорке. Наиболее значительных с художественной точки зрения среди работ, приписываемых художнику: «Распятие с донаторами, Святыми Петром и Маргаритой» в Метрополитен-музее; триптих «Поклонение волхвов» в Norton Simon Museum; триптих «Чудо с хлебами и рыбами» (утерян во время II мировой войны, сохранились чёрно-белые фотографии).

Галерея

Примечания

Литература 
 Jeremy Dupertuis Bangs. Cornelis Engebrechtsz., a documentary study of the man and his artistic environment. Gemeentelijke Archiefdienst (Leiden). 1975.
 Jeremy Dupertuis Bangs. Cornelis Engebrechtsz’s Leiden: Studies in Cultural History. Van Gorcum, Assen. 1979.
 Franz Dülberg. Die Leydener Malerschule. G. Schade (Berlijn). 1899.
 Émile Gavelle. Cornelis Engebrechtsz: L'école de peinture de Leyde et le romantisme Hollandais au début de la Renaissance. Raoust. Lille. 1929.
 Walter S. Gibson, The paintings of Cornelis Engebrechtsz. Garland. New York. 1977.

Ссылки 
 Картины, атрибутируемые Корнелису Энгелбрехтсену, на artcyclopedia.com.

Родившиеся в 1462 году
Умершие 11 февраля
Умершие 26 августа
Умершие в 1527 году
Художники по алфавиту
Художники Нидерландов
Художники Испании XVI века
Художники маньеризма
Художники барокко
Художники Фландрии
Художники Испании XV века
Художники-портретисты Нидерландов
Художники-портретисты Ренессанса